Museu Nacional de Antropologia (Angola) — Luanda, Angola
Museu Nacional de Antropologia (México) — Cidade do México, México
Museu Nacional de Antropologia (Espanha) — Madrid, Espanha
Museu Nacional de Arqueologia — Lisboa, Portugal

Museu Nacional de Antropologia e Etnologia ou Palazzo Nonfinito — Florença, Itália

Desambiguações de museus